Wenet, más néven Hermopoliszi nomosz az ókori Egyiptom 42 nomoszának (közigazgatási egységének) egyike; Felső-Egyiptom 15. nomosza. Nevének jelentése: „vadnyúl”. A nomosz fővárosa Hemenu (görög nevén Hermopolisz Magna, arabul el-Asmunein) volt, fő helyi istene Thot, bár I. Szenuszert Fehér kápolnájában Bész és Wenet istenségekkel is kapcsolatba hozzák. Ma Minja kormányzóság területén található.

Története
A nomosz már az óbirodalmi IV. dinasztia idején létezett, erre bizonyíték az a hármas szobor, ami Menkauré fáraót ábrázolja Hathor és a nomosz antropomorf istennőként megjelenített alakja között. A VI. dinasztia idején kormányzóit es-Sejh Szaid nekropoliszába temették. A nomosz megőrizte jelentőségét az első átmeneti korban és azt követően, a Középbirodalom idején is. Kormányzói feleltek a Keleti-sivatagban lévő Hatnub alabástrombányáiért is, és egyben Thot főpapjai is voltak. Az első átmeneti kortól kezdve temetkezési helyük a kissé északabbra fekvő Dejr el-Bersa lett, ahol figyelemreméltó, bár rossz állapotban fennmaradt sziklasírok maradtak utánuk.

A Középbirodalom idején a nomoszt egy szétágazó család uralta, melynek tagjai többnyire az Ahanaht, Dzsehutinaht vagy Neheri nevet viselték. Utolsó ismert családtagjuk, Dzsehutihotep a legszebben kidolgozott és legjobb állapotban fennmaradt Dejr el-Bersa-i sír tulajdonosa; III. Szenuszert uralkodásának első éveiig volt hatalmon. Szenuszertről tudni, hogy komoly lépéseket tett a nomoszkormányzók hatalmának mérséklése érdekében.

A második átmeneti kor idején a nomoszba beolvadt a szomszédos 16. nomosz, Ma-hedzs.

Kormányzói

Óbirodalom
Az Óbirodalom idején élt, ma ismert nomoszkormányzók listája. Mindegyiküket es-Sejh Szaidban temették el.
 Szerefka (V. dinasztia)
 Werirni (V. dinasztia, Szerefka fia)
 Teti-anh, más néven Iimhotep (VI. dinasztia, talán I. Pepi uralkodása alatt)
 Meru, más néven Bebi (VI. dinasztia, talán I. Pepi alatt)
 Wiu, más néven Iju (VI. dinasztia, talán I. Pepy alatt; Meru/Bebi fia)
 Meru (VI. dinasztia, talán II. Pepi alatt; Wiu/Iju fia)

Középbirodalom
A nomosz kormányzói családja a XI. dinasztia végén és a XII. dinasztia idején (a dinasztiaváltás a 3. nemzedék környékén történt). A kormányzók neve aláhúzva szerepel.

Jegyzetek

Fordítás 

Ókori egyiptomi nomoszok
Ókori egyiptomi családfák